South Cry é uma banda brasileira de Rock formada em 2000 na cidade de Cordeiro, estado do Rio de Janeiro. Embora seja um grupo brasileiro, a South Cry costuma compor músicas em inglês e possui 3 álbuns lançados.

História

A banda surgiu no ano de 2000, quando três rapazes de Cordeiro e um da cidade de Bom Jardim decidiram se reunir para formar um grupo de Rock. Após um tempo, a banda conseguiu gravar uma demo chamada "Don't Drink My Tears" em um estúdio de Bom Jardim. A música foi tocada em algumas rádios da região, tendo uma boa aceitação, e isso encorajou a South Cry a desenvolver seu primeiro álbum, denominado "Beyond Metaphor". Tal disco de estréia foi gravado em Bom Jardim, no ano de 2001-2002 e lançado em 2003 com muitas dificuldades, pois a banda não possuia instrumentos adequados, tendo utilizado equipamentos emprestados, além de uma produção precária. Entretanto o álbum foi considerado uma grata surpresa, tendo recebido elogios de revistas especializadas em música, como a Rock Brigade. Após as gravações, a banda conseguiu assinar contrato com um selo, porém tal contrato era apenas para distribuição, não tendo envolvimento com projetos de divulgação. Apesar dessas dificuldades, a South Cry prosseguiu tentando divulgar seu trabalho, fazendo shows e até gravando um video-clipe do primeiro hit da banda, "Virtual Freedom", de forma independente.

Após um tempo de hiato sem novas gravações, a South Cry sentiu a necessidade de gravar um novo trabalho. Então, um tio de Guill Erthal, guitarrista da banda, financiou a gravação do segundo álbum, intitulado "Keep An Eye On Me", em um estúdio na cidade do Rio de Janeiro em 2007. Apesar de ainda não ter um produtor de peso, o segundo disco fez o grupo alavancar sua divulgação após o lançamento em 2008, conseguindo colocar músicas em rádios famosas, como por exemplo a Rádio Transamérica. Primeiramente a música "Virtual Freedom"(do "Beyond Metaphor") foi relançada, antes mesmo da gravação do "Keep On Eye On Me". Logo depois, as músicas "Rebel Angel" e "Whatever You Try" começaram a fazer parte da programação da rádio. Apesar de ganhar notabilidade, a South Cry não conseguiu maiores divulgações para o segundo álbum.

Em 2009, o americano Jeremiah Thompson assumiu o cargo de empresário da banda, criando o selo Big Sky Rock. Com isso, o trabalho começou a ser divulgado, mesmo que timidamente, fora do Brasil, em países como EUA e Dinamarca. Logo em seguida a banda começou a procura de grandes produtores, que pudessem dar visibilidade a um possível terceiro disco. Muitos produtores de peso se interessaram em trabalhar com a South Cry, então a ganhadora do Grammy, Sylvia Massy foi escolhida para produzir o terceiro trabalho da banda. O álbum "Blue Moon", primeiro não-independente, foi gravado em meados de 2010 no famoso Compass Point Studios, nas Bahamas, que já recebeu artistas renomados como U2, Bob Marley, Iron Maiden e Rolling Stones. O disco foi lançado em 21 de Novembro de 2010 e teve sua divulgação iniciada nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde já colocou duas músicas entre as primeiras posições. Em breve a banda pretende iniciar a divulgação no Brasil.

Discografia

 Beyond Metaphor (2003)
 Keep An Eye On Me (2008)
 Blue Moon (2010)

Ligações Externas 
 Página oficial
 MySpace
 Big Sky Rock

Bandas de rock alternativo
Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas formadas em 2000
Fundações no Rio de Janeiro em 2000